Іван (Іоанн) Андрійович — ім'я декількох володимиро-суздальських удільних князів: 

 Іван Андрійович (?-1358) — князь Серпуховський (1353-1358).
 Іван Андрійович (кінець XIV століття) — Князь Карголомський.
 Іван Андрійович (1430-1462) — Князь Можайський (1432-1454), Стародубський (1465-1485). 
 Іван Андрійович (1409-?) — останній Ростово-Усретінський князь. 
 Іван Андрійович (прибл. 1477 — 19 травня 1523) — княжич Углицький.